Гимара или ранее Гимрой () — воссоздаваемое село в Итум-Калинском районе Чеченской Республики России. Рядом находился ранее покинутый аул на территории Галанчожского района. Недалеко расположен Гимарский башенный комплекс.

География 
Расположен на левом берегу реки Гешихи, к юго-востоку от села Галанчож. 

Ближайшие развалины бывших аулов: на северо-востоке — аулы Бурты и Узны на северо-западе — аулы Верхний Кий и Нижний Кий, на юго-востоке — аулы Мештерой и Геши.

История 
По сведениям известного чеченского историка Ильясов, Леча Махмудович Лечи Ильясова и других исследователей истории Чечни, Гимрой – терлоевский гар, который был расселён на самом юге области и граничил с Кей-мохком. 

Селение Гимрой состояло из боевой и нескольких жилых башен, которые сохранились до наших дней. Он не исключает возможность связи названия «Гимрой» с древнейшим этнонимом северокавказских степей «киммерийцы», которых в древневосточных источниках называли «гимар».

Аул Гимрой ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

В конце 2022 года в Итум-Калинском районе Чеченской Республики было принято решение образовать новые (воссоздать) сёла, в том числе Гимара — рядом с прежним селением Гимрой (Гимара или Гемрой).

Литература

Примечания 

Населённые пункты Итум-Калинского района
Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне